Stibi ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Stibi (* 1966), deutscher Politiker
 Georg Stibi (1901–1982), deutscher Politiker